Colonia San José (Chihuahua), México
Colonia San José (Jujuy), Argentina
Colonia San José (La Pampa), Argentina

Ver também 
San José